Medveji (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Medveji (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia